Neodermata é a denominação dada a um táxon que reúne as seguintes classes de Platelmintos: Trematoda, Monogenea e Cestoda. Os membros dessas classes são todos parasitas e herdaram a faringe bulbosa e sugadora dos Turbellaria e evoluíram um novo carácter que lhes permitiu adaptarem-se ao endoparasitismo. Esse caráter é a neoderme que é a cobertura corpórea presente na fase adulta que surge em substituição da epiderme embrionária.

Neoderme 
Durante o desenvolvimento, a epiderme embrionária é descartada e substituída por baixo por extensões na forma de projeções do neoblasto do parênquima que penetram a lâmina basal da epiderme, espalham-se sobre sua superfície externa e se fundem lateralmente com outros neoblastos para formar a neoderme sincicial. O corpo celular dos neoblastos contém um núcleo cada e situam-se abaixo da lâmina basal do parênquima. Desse modo, a neoderme encerra o corpo em um sincício, que se estende para dentro do parênquima por intermédio de seus corpos celulares.

Vantagens da neoderme 
Os atributos funcionais de um sincício estão relacionados com sua estrutura. Uma camada sincicial, sendo uma célula multinucleada, não possui divisões citoplasmáticas e, portanto, não possui espaços intercelulares. Isso significa que qualquer substância que "deseje" atravessas a parede do corpo deve passar intracelularmente através do sincício, tendo que sofrer regulação entre células para entrar ou sair do corpo. Assim, uma epiderme sincicial possibilita uma melhor regulação pelo organismo do que entra e sai de seu corpo, restringindo algumas substâncias e acelerando o transporte de outras. A neoderme também pode possibilitar que o parasita suporte os diferentes desafios osmóticos encontrados durante seu ciclo de vida, que pode incluir uma fase em água doce e um ou mais hospedeiros.

Sistemática
O seguinte cladograma mostra a posição sistemática do grupo (de acordo com o Dyntaxa):

Referências 
 Hickman Jr., Cleveland P.; Roberts, Larry S.; Larson, Allan Princípios Integrados de Zoologia. Rio de Janeiro, 2004.
 Ruppert, Edward E.; Fox, Richard S.; Barnes, Robert D. Zoologia dos Invertebrados: Uma Abordagem Funcional-evolutiva. São Paulo, 2005.

Platyhelminthes